Hoeve Molenkamp is een rijksmonument en wooncomplex in Hout-Blerick in de Nederlandse gemeente Venlo, oorspronkelijk in 1837 gebouwd als boerenbedrijf. Het betreft een U-vormig pand met binnenplaats. Het complex ligt op de westoever van de rivier de Maas.

Naast een boerderijfunctie had het pand in de 19e eeuw ook een herbergfunctie. Het woongedeelte is afgedekt met een zadeldak tussen topgevels met vlechtingen, en het is voorzien van rechthoekige omramingen van hardsteen.

Zie ook 
 Lijst van rijksmonumenten in Blerick

Referentie 
 Omschrijving op website RCE
 Omschrijving op gemeentelijke monumentenwebsite

Rijksmonument in Venlo